Municípios da Espanha
Riba-roja d'Ebre — ou Ribarroja de Ebro em ; na província de Tarragona, Catalunha
Riba-roja de Túria — ou Ribarroja del Turia  em ; na província de Valência

Desambiguações de topônimos